Woodbridge kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Woodbridge (ort i Australien, Tasmanien), Kingborough, 
 Woodbridge (del av en befolkad plats), Western Australia, Swan,

Kanada 

 Woodbridge, Ontario

Storbritannien 

 Woodbridge, Suffolk, ort i England,  
 Woodbridge, Devon – en ort i Devon, England
 Woodbridge, Dorset – en ort i Dorset, England
 Woodbridge, Gloucestershire – en ort i Gloucestershire, England
 Woodbridge, Northumberland – en ort i Northumberland, England

USA 

 Woodbridge, Virginia, ort, Prince William County, 
 Woodbridge, Connecticut, New Haven County, 
 Woodbridge, New Jersey, Middlesex County, 
 Woodbridge, Kalifornien, San Joaquin County,

Personer 
 George Woodbridge (1930–2004), serietecknare
 Todd Woodbridge (1971–), tennisspelare
 Hudson Woodbridge (1904–1981), bluessångare, mera känd som Tampa Red

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar